Игорь Крылов:
 Крылов, Игорь Константинович (род. 1964) — генеральный директор холдинга «Фармстандарт».
 Крылов, Игорь Николаевич (1932-1990) — учёный-геолог, палеонтолог, лауреат премии имени Н. С. Шатского (1982).